Bustamante ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Bustamante (Nuevo León)
 Municipio Bustamante (Tamaulipas)